Die 73. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1969/70 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC Basel.

Nationalliga A 

|}

Nationalliga B 

|}

1970
Fußballsaison 1969/70